Pilot Grove peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté non-incorporée du comté de Lee en Iowa.
 , au sud-ouest de Williamsburg en Iowa.

 Pilot Grove, une petite ville du comté de Cooper dans le Missouri.

 , une communauté non-incorporée du comté de Faribault dans le Minnesota.

 , une communauté non-incorporée du comté de Grayson au Texas.

Voir aussi